Чемпіонат Уельсу з футболу 2002—2003 — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном втретє поспіль став Баррі Таун.

Клуби

Турнірна таблиця

 

Примітки: 
1. Клуб Кумбран Таун взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як фіналіст Кубка Уельсу 2002—2003.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на rsssf 

2002—2003
Уельс
Уельс